Tassaert kan avse:

 Jean-Pierre-Antoine Tassaert (1729–1788), skulptör
 Octave Tassaert (1800–1874), målare

Konstnärssläkter